Daniel Sánchez Ayala, španjolski nogometaš
Daniel Ayala Pérez, meksički violonist, dirigent i skladatelj
Daniel Ayala (rukometaš), čileanski rukometaš